A Futurama amerikai animációs szituációs komédia, amelyet Matt Groening és David X. Cohen alkotott. A sorozat Philip J. Fry, egy 25 éves pizzafutár életét meséli el. Fry 1999. december 31-én véletlenül hibernálja magát 1000 évre, és amikor felébred, a 2999-es földi esztendő a valóság.

A Fox mindig is mostohán kezelte a Futuramát. Mindig "lehetetlen" időpontba rakták, nem reklámozták megfelelően, sőt olykor el is töröltek epizódokat (pl. amerikaifutball-mérkőzések miatt). A végén annyi epizódot töröltek el, hogy egy egész évad kitelt volna belőle. Így keletkezett az eredetileg négy évadból álló Futurama ötödik évada. Bár a Futuramá-t soha nem szüntették meg hivatalosan, a Fox úgy döntött, nem veszi meg az ötödik évadot, és a program hamarosan szétesett. A sorozat innentől csak a 2000-ben elindult képregény verzióban élt tovább, melyet Groening kiadója, a Bongo Comics terjeszt a mai napig. Eközben a Fox kiadta DVD-n a sorozatot, és szerződést kötött a Cartoon Networkkel, hogy ismételhessék az eddigi 72 epizódot. A szerződést 2003 januárjában kötötték, és 2007 decemberében járt le. 2007-ben a Futurama újra visszatért a képernyőre direkt DVD-kre készített filmekkel. Az utolsó DVD 2009 elején jelent meg. A Comedy Central megegyezett a Foxszal, hogy a DVD-filmeket felbontva lesugározhassák őket 16, félórás epizódban. 2009. június 9-én, a 20th Century Fox bejelentette, hogy a Comedy Central megvett 26 új részt.

A Futurama név az 1939-es New York-i világkiállításról származik, ahol Norman Bel Geddes ezen a néven mutatta be, hogyan képzeli el a világot 20 évvel később. (A Futurama szó magyar jelentése: elképzelt jövendő.)

A Futuramá-t Magyarországon a Viasat3 kezdte vetíteni, 2001 novemberétől, majd 2008 májusában testvércsatornája, a Viasat 6 tűzte műsorára előbb ismétlésekkel, majd a harmadik és negyedik évad új epizódjaival. 2016-tól a Humor+ nevű csatorna is elkezdte vetíteni a 7. évadtól.

2009 januárjában az IGN "Legjobb 100 animációs műsor" listáján a Futurama a nyolcadik helyezést érte el.

2023-ban új részekkel tér vissza a sorozat, ami a Hulu-ra fog érkezni.

Főszereplők 

A Futurama egy úgynevezett "munkahelyi sitcom", amely a Bolygó Expressz nevű szállító szolgálatról és annak alkalmazottairól szól.

 Philip Jk. Fry (angol hangja Billy West, magyar hangja Szokol Péter): Fry pár pillanattal a 2000. évet köszöntő újév előtt fagyasztotta le önmagát, és csak a 3000. évben olvasztották fel. A Bolygó Express szállítócégnél kapott munkát, mivel a bátyja leszármazottjáé, Farnsworth professzoré volt a cég.
 Turanga Leela (angol hangja Katey Sagal, magyar hangja F. Nagy Erika (1-3. évad), Mezei Kitty): Leela a Bolygó Expressz egyszemű kapitánya. Születésekor elhagyták, árvaházban nőtt fel, és azt hitte, hogy földönkívüli. Végül megtudja, hogy mutáns.
 Bender Bending Rodriguez, Bender (angol hangja John DiMaggio, magyar hangja Seder Gábor): egy nagyszájú, iszákos, szivarozó, kleptomániás és embergyűlölő robot. Acélrudakat hajlított, míg le nem selejtezték, majd összeállt Fry-jal, akivel később szobatársak is lettek.
 Hubert J. Farnsworth professzor, a Professzor (angol hangja Billy West, magyar hangja Rudas István, Forgács Gábor): Farnsworth (magyarosított neve "Botcsinálta") Fry bátyjának leszármazottja, de mivel Fry hibernálva volt, ezért sokkal öregebb a professzor. Ő alapította a Bolygó Expresszt, hogy ezzel finanszírozhassa a őrült-tudományos kutatásait és kísérleteit.
 Doktor John Zoidberg, Zoidberg (angol hangja Billy West, magyar hangja Imre István): egy rákszerű lény a Decapod 10 nevű bolygóról, ő a Bolygó Expressz szakképzetlen orvosa. Jiddis szónokokhoz hasonló akcentussal beszél, és ollói miatt nem kedvelik (különösen Hermes).
 Hermes Conrad, Hermes (angol hangja Phil LaMarr, magyar hangja Bodrogi Attila): a Planet Express jamaicai menedzsere, mániákusan szereti a rendet és a szabályok betartását.
 Amy Wong, Amy (angol hangja Lauren Tom, magyar hangja Csifó Dorina): gyakornok a cégnél, igazából nem kellene dolgoznia, mivel szülei rendkívül gazdagok. Csak azért dolgozik itt, mert ugyanolyan a vércsoportja, mint a professzoré. A Marson született, etnikailag kínai származású.

A 30. század 

A Futurama a 30. évszázad végén, 31. elején játszódik. Általában az olyan műsorokban, ahol a főhős a jövőbe utazik, a világ amit talál egy utópia. Azonban a Futuramá-ban sok jelenlegi probléma is jelen van a jövőben. Az internet, bár minden érzékre épít és mindent körülölel, még mindig lassú, és majdnem teljesen pornográfiát tartalmaz, bár egyes részeit szerkesztik, hogy oktató anyagokat is tartalmazzon, látszólag a fiataloknak. A globális felmelegedés, a merev bürokrácia és a drogfogyasztás még mindig aktuális problémáknak számítanak a 30. században; konkrétan az egyik epizódban a kokaint automatából lehet venni. A rasszizmus még mindig létezik, de inkább az emberek, űrlények, mutánsok, bürokraták és robotok közt.
Más is hasonlít a 20. századihoz: ugyanazok a politikusok és hírességek aktívak, élő fejekként prezentálva. A TV maradt a szórakoztatás fő formája, bár a szereplők valamelyest lenézik az előző évszázadok alacsony felbontású technológiáját.

Természetesen, számos technológiai előrelépés is történt. Ilyen például a kerekek feleslegessé válása a lebegő autóknak köszönhetően. Másik ilyen az emberszerű robot, mely képes emberi interakcióra és a legtöbb feladat megoldására, saját gondolataik, érzéseik és függőségeik vannak. Kevésbé lenyűgöző találmányok az érmével működtetett öngyilkosság kabinok, és a "Slurm" (magyarosított verziója szlopa), egy kérdéses eredetű, de finom, függőséget okozó zöld színű üdítő.

Galaktikus politika 

A Földnek egyesített kormánya van a Földi Egyesült Államok néven, amelynek feje a Föld elnöke, fővárosa Washington, és zászlaja hasonlít az amerikai zászlóra (a csillagok helyén a Föld képe van). Richard Nixon feje a jelenlegi elnöke a Földnek a második évad óta.

Számos más galaxist fedeztek fel és gyarmatosítottak. A Tejút galaxis nagy része a Föld befolyási övezete alá tartozik. A Marsot lakhatóvá tették, és rajta helyezkedik el a "Mars Egyetem" és "Mars Vegas". A bolygó fele a Wong család birtoka.

A Második Galaktikus Háború után 2945-ben megalakították a Bolygók Demokratikus Rendjét (Democratic Order Of Planets (D.O.O.P.)). A szervezet - amely hasonló a Star Trekben szereplő Bolygók Egyesült Föderációjához - tagjai közé tartozik a Föld és sok más bolygó, mégis a Föld néha egyoldalúan cselekszik a többi D.O.O.P.-tag segítsége nélkül. Az Omicron Persei VIII gyakran konfliktusban áll ezzel a szervezettel.

Nyelvek 

Az eltelt ezer év alatt fejlődött a Futurama világ nyelvészete is. A legjelentősebb ezek közül, két földönkívüli nyelv, mely gyakran megjelenik a háttérben. Az első egy egyszerű behelyettesítéses kód a latin ábécéből. A második egy összetettebb moduláris kódot alkalmaz
(hivatalosan egy ősi földönkívüli nyelv, mely korábbi az univerzumnál). Ezek gyakran további vicceket tartalmaznak a rajongók számára, akik hajlandóak megfejteni őket. Ezektől eltekintve a sorozatban az írások többsége angol nyelven van, és a legtöbb idegen faj, akivel a sorozatban találkozunk, beszél angolul.

Epizódok 

A Futuramá-nak 140 epizódja jelent meg 7 évad alatt. Az ötödik évadot négy DVD-n adták ki, 2007-től 2009-ig. A Futurama hatodik évadának premiere a Comedy Centralon 2010. június 24-én volt. A hatodik évad Magyarországon a 13. résznél (The Holiday Spectacular) fejeződik be, de az eredeti műsorban a hatodik évad tartalmazza a magyar hetedik évadot, nem pontos sorrendben. Így az a műsor évadjai tolódnak. Ennek okán az internetes keresések a nyolcadik évadot néha hetedikként is említik. A nyolcadik évad most fejeződött be a 13. résznél (Naturama), és a szinkronos nyolcadik évad még nem jelent meg. A Futuramá-t Magyarországon a Viasat3 kezdte vetíteni, 2001 novemberétől, majd 2008 májusában testvércsatornája, a TV6 tűzte műsorára előbb ismétlésekkel, majd a harmadik és negyedik évad új epizódjaival.

Bár a Futuramá-t alkotó epizódok többé-kevésbé függetlenek egymástól, némelyik epizód része egy nagyobb cselekményszálnak, amely átíveli az évadot. Ezenfelül néhány rész a szereplők hátterét és kapcsolatait mutatja be, főleg a későbbi évadokban.

Produkció 

Matt Groening a Futurama ötletén az 1990-es évek közepén kezdett el gondolkodni. 1996-ban hívta David X. Cohent, A Simpson család korábbi íróját és producerét, hogy segítsen egy új sorozat készítésében. Rengeteg sci-fi könyvet, TV-műsort és filmet tanulmányoztak ennek érdekében. 1998 áprilisában említették meg az új sorozat ötletét a Foxnak, miután elkészítették a szereplőket és a történeteket. A Foxszal való első találkozás után aláírtak egy szerződést, amely 13 epizód megvételéről szól. A tárgyalások után a sorozatot Futuramá-nak nevezték el. Futurama név az 1939-es New York-i világkiállításról származik, ahol Norman Bel Geddes ezen a néven mutatta be, hogyan képzeli el a világot 20 évvel később. A sorozatot 1999. március 28-án indították útjára.

A Kellemetlen Igazság-ban, Al Gore felhasznált egy jelenetet a Futurama "Crimes of the Hot" című epizódjából, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedésre. A Futurama stábja ennek hatására készített egy animált előzetest "A Terrifying Message From Al Gore" címen. Gore visszatérő vendégszereplő a sorozatban, és a lánya, Kristin Gore az írója a Futuramá-nak. Gore még azt is mondta, hogy a kedvenc sorozata a Futurama. Az előzetes később szerepelt a Bender's Big Score DVD-n.

Fogadtatás 
Amikor a Futurama a Foxon vasárnap este fél kilenckor debütált a Simpson család és az X-akták között 1999. március 28-án, 19 millióan nézték, ez a Nielsen ratings szerint a 11. lett a héten a nézőszám szempontjából. A következő héten, ugyanabban az időpontban 14,2 millió nézőt vonzott a televízió elé. A harmadik részt keddre tették, és 8,85 millió nézőt hozott. A Futurama első évada nézettebb lett, mint a South Park, Family Guy és a King of the Hill (Magyarországon Texas királyai néven fut).

Amikor a Futuramá-t eltörölték 2003-ban, 6,4 millióan látták az utolsó epizódot. A 6. évad első epizódját, a Rebirth-öt 2,92 millió néző látta, a Comedy Centralon, 2010. június 24-én.

A sorozat vége 
A Fox mindig is mostohán kezelte a Futuramát. Mindig "lehetetlen" időpontba raktak, nem reklámozták megfelelően, sőt olykor el is töröltek epizódokat (pl. amerikaifutball-mérkőzések miatt). A végén annyi epizódot töröltek, hogy egy egész évad kitelt volna belőle. Így keletkezett az eredetileg négy évadból álló Futurama ötödik évada. Bár a Futuramát soha nem szüntették meg hivatalosan, a Fox úgy döntött, nem veszi meg az ötödik évadot, és a program hamarosan szétesett.

A visszatérés 
Az ismétlésekkel és DVD-kel életben tartott Futurama vége eredetileg a Into the Wild Green Yonder lett volna. Groening szerette volna életben tartani a franchise-t különböző formákban, például egy filmmel.

2009. június 9-én a 20th Century Fox bejelentette, hogy a Comedy Central megvett 26 új részt. Az írói stáb kis része visszatért. A szinkronstáb fő része, azaz West, DiMaggio és Sagal is visszatért. A Futurama visszatérő epizódja, a Rebirth 2010. június 24-én került a képernyőre a Comedy Centralon, a csatorna legnézettebb keddjét hozva.

Futurama más formában

Képregény 

A 2000 novemberében kezdett Futurama Comics képregénysorozatot a Bongo Comics adja ki. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában 2002 óta jelenik meg. A képregény kb. 27 oldalas kiadványokban jelenik meg.

DVD filmek 
2006. április 26-án a The Onion hetilap interjút közöl a Futurama készítőjével Matt Groeninggel. Groening azt mondta hogy négy egyenesen DVD-re készülő Futurama filmet fog készíteni. Megerősítette azt is, hogy David X. Cohen és Ken Keeler szintén vele fog dolgozni.

A filmek el is készültek:
 Bender's Big Score - 2007. november 27.
 The Beast With A Billion Backs 2008. június 24.
 Bender's Game 2008. november 4.
 Into The Wild Green Yonder 2009. február 24.

Figurák és játékok 
Futurama videójáték

2000. szeptember 15-én a Unique Development Studios elnyerte a jogot, hogy Futurama videójátékokat készítsen a következő generációs konzolokra és kézi eszközökre. A Fox Interactive beleegyezett a játék kiadásába Később a Sierra Entertainment lett a játék kiadója, amit 2003. augusztus 14-én adtak ki. A játék GameCube és Game Boy Advance-es kiadását végül lemondták. A játék története a Bolygó Expressz csapattal foglalkozik, akiknek le kell győzniük Mom gonosz tervét, hogy az univerzum irányítója legyen.

Futurama figurák

Díjak és jelölések

Források

Külső hivatkozások 
 Can't get enough Futurama
 A Futurama Wiki
 The Infosphere: egy Futurama Wiki
 Alien Language Translations - Weboldal az egyes epizódokban használt Földönkívüli nyelvek fordításaival, és más Futuramával kapcsolatos anyagokkal.
 Futurama videók - itt nézheted

Futurama